Rotari se poate referi la:

 Localități din România
 Rotari - localitate din județul Prahova
 Rotari - localitate din județul Vaslui
 Localități din Republica Moldova
 Rotari - comună din Unitățile Administrativ-Teritoriale din Stînga Nistrului

Toponime românești